Motos (localitat)
 Màquines:
 Motos, plural de motocicleta, vehicle automòbil de dues rodes 
 Motos, plural de moto d'aigua, aquàtica o nàutica, tipus d'embarcació lleugera amb un sistema de conducció similar al d'una motocicleta convencional
 Motos, plural de moto de neu
 Biografies:
 Antonio Motos Martínez (Borja, Aragó, 1863 - Saragossa, 1923), polític i periodista aragonès, diputat i senador a Corts
 Pablo Motos i Burgos (Requena, 1965), presentador de televisió, locutor de ràdio i humorista valencià 
 Teresa Motos Izeta
 Tomás Motos, pedagog especialitzat en creativitat, teatre i expressió corporal, que ha estat professor titular a la Universitat de València